I XIX Giochi panamericani sono una manifestazione multisportiva che si terrà dal 20 ottobre al 5 novembre 2023 a Santiago del Cile, in Cile.

Per la prima volta i Giochi si terranno in Cile, dopo che le edizioni del 1975 e del 1987, inizialmente assegnate alla capitale cilena, furono cancellate e riassegnate rispettivamente a Città del Messico e Indianapolis.

Assegnazione 
Il 1 ° febbraio 2017 l'Organizzazione Sportiva Panamericana ha annunciato che erano due le città che avevano ufficialmente avanzato la loro candidatura per ospitare i Giochi: Santiago del Cile e Buenos Aires. Nell'aprile del 2017 tuttavia Buenos Aires ha ritirato la sua candidatura per motivi economico-logistici, dichiarando che non sarebbe stata in grado di ospitare sia i Giochi olimpici giovanili del 2018 che i Giochi panamericani. Il 4 novembre 2017, rimasta l'unica candidata, Santiago del Cile Santiago è stata eletta all'unanimità per ospitare l'evento.

Santiago del Cile ospita i Giochi per la prima volta, poiché nel 1975 e 1987, quando venne scelta come città ospitante, dovette ritirarsi a causa di problemi finanziari e politici, mentre per l'edizione del 2019 Santiago si era candidata ma gli venne preferita Lima.

I Giochi

Paesi partecipanti

Sport 
Rispetto all'edizione precedente di Lima 2019 non è presente il culturismo, mentre per la prima volta si svolgeranno le competizioni di arrampicata sportiva, break dance e skateboard.

Note

Collegamenti esterni 
 

XIX Giochi panamericani